Kumla kyrka kan syfta på:
 Kumla kyrka, Östergötland – en kyrka nordväst om Väderstad i Linköpings stift
 Kumla kyrka, Närke – en kyrka i Kumla i Strängnäs stift
Kumla kyrka, Västmanland – en kyrka söder om Sala i Västerås stift